Аббревиатура АДР:
 Азербайджанская Демократическая Республика
 Армянская Демократическая Республика
 Американская депозитарная расписка